miejscowości w USA:
 Cunningham – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman

gminy w USA:
 Cunningham (ang. Cunningham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Cunningham  (ang. Cunningham Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Cunningham (ang. Cunningham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person

inne:
 Cunningham – nazwisko
 Cunningham – rodzaj stosowanej na jachtach regatowych halsliny
 Cunningham – przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 (1754) Cunningham – planetoida

 Zobacz też